Grumman F9F peut faire référence à des versions du même avion :
 Grumman F9F Panther, versions F9F-1/-2/-3/-4/-5 ;
 Grumman F9F Cougar, versions F9F-6/-7/-8/-9.